Вальтер Дависсон (; 15 декабря 1885, Франкфурт-на-Майне — 18 июля 1973, Бад-Хомбург) — немецкий скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.

Биография 
Окончил франкфуртскую Консерваторию Хоха (1906) у Адольфа Ребнера, в 1906—1913 гг. играл вторую скрипку в квартете Ребнера. До 1918 г. преподавал там же, затем перебрался в Лейпциг. С 1932 г. возглавлял Лейпцигскую Высшую школу музыки, среди его учеников этого времени, в частности, Сашко Гаврилофф. В этот же период гастролировал как дирижёр и выступал как редактор и публикатор скрипичных произведений Георга Фридриха Генделя, Людвига Шпора, Родольфа Крейцера, Пьера Роде, Джованни Баттиста Виотти, Жака Фереоля Мазаса для известного лейпцигского издательства Peters. В 1941 г. по распоряжению местных органов НСДАП был отправлен в отставку из-за сомнений в его арийском происхождении.

В 1950—1954 гг. первый после Второй мировой войны директор Консерватории Хоха.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография

Выпускники Консерватории Хоха
Скрипачи Германии
Дирижёры Германии
Музыкальные педагоги Германии
Академические музыканты Германии
Родившиеся в 1885 году
Родившиеся 15 декабря
Родившиеся во Франкфурте-на-Майне
Умершие в 1973 году
Умершие 18 июля
Персоналии по алфавиту